Шмульян — еврейская фамилия.

 Шмульян, Андрей Петрович (1896—1975) — русский прозаик, поэт и переводчик.
 Шмульян, Борис Лейбович (род. 1938) — учёный в области автоматического управления.
 Шмульян, Витольд Львович (1914—1944) — советский математик.
 Шмульян, Георгий Теодорович (1940—2012) — таганрогский краевед, шашист, сын Т. Л. Шмульяна.
 Шмульян, Лев Петрович (1891—1946) — советский офтальмолог, двоюродный брат Т. Л. Шмульяна.
 Шмульян, Моисей Петрович (1899—1955) — советский экономист, брат Л. П. Шмульяна.
 Шмульян, Теодор Лейбович (1912—1997) — советский шашист и шашечный теоретик, инженер-конструктор, брат В. Л. Шмульяна.
 Шмульян, Юрий Львович (1927—1990) — украинский советский математик, сын Л. П. Шмульяна.

Также 
 Игра Шмульяна — дебют в русских шашках
 Жертва Шмульяна—Маркачева — вариант шашечного дебюта Шмульяна
 Система коэффициентов Шмульяна — система индивидуальных коэффициентов в шашках и шахматах
 Теорема Крейна–Шмульяна о несплющенности замкнутого порождающего конуса в банаховом пространстве
 Теорема Эберлейна-Шмульяна об эквивалентности слабой компактности и секвенциальной слабой компактности

Варианты 
 Смульян, Гари (Gary Smulyan, род. 1956) — американский джазмен, баритональный саксофонист.
 Смаллиан, Рэймонд Меррилл (первоначально Шмульян, Schmulian; 1919—2017) — американский математик и логик.

Однокорневые